Metr, centymetr

 metr – jednostka miary długości
 metr – jednostka masy, potoczna wśród rolników nazwa kwintala (= 100 kg)
 metr, centymetr – przyrząd pomiarowy